Wrath — шостий студійний альбом американської групи Lamb of God, який був випущений 23 лютого 2009 року.

Композиції 
 The Passing - 1:58
 In Your Words - 5:25
 Set to Fail - 3:46
 Contractor - 3:22
 Fake Messiah - 4:34
 Grace - 3:55
 Broken Hands - 3:53
 Dead Seeds - 3:41
 Everything to Nothing - 3:50
 Choke Sermon - 3:21
 Reclamation - 7:07

Джерела 
 Wrath  allmusic
 Wrath  last.fm

Альбоми Lamb of God
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми